Unter Kondensationspunkt versteht man
 Kondensationspunkt (Physik) – in der Thermodynamik die Beschreibung des Zustandes, bei dem ein Stoff kondensiert
 Kondensationspunkt (Mathematik) – ein -Häufungspunkt einer Menge